Чемпионат Бразилии по футболу 2010 — 40-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир стартовал 8 мая, закончился 5 декабря 2010 года.

Перед началом сезона клуб «Гремио Рекреативо Баруэри» (ныне — «Гремио Баруэри») переехал из города Баруэри в Президенти-Пруденти и стал называться «Гремио Пруденти».

Итоговое положение 
По состоянию на 5 декабря.

Результаты матчей

Лидеры по турам

Лучшие бомбардиры

Серия B 
Чемпионат в Серии B прошёл с 7 мая по 27 ноября 2010 года

Итоговая таблица.

 Лучшие бомбардиры
  Алессандро (Ипатинга) — 21 гол
  Фабио Жуниор (Америка Минейро) — 19 голов
  Сиро (Спорт Ресифи) — 16 голов
  Рони (Вила-Нова) — 16 голов

Серия C 
В Серии C в конце октября были выявлены участники полуфинала. Они уже гарантировали себе место в Серии B на следующий год. Чемпионат завершился финальными матчами 13 и 20 ноября. АБС сумел переиграть по сумме двух матчей (1:0 и 0:0) команду «Итиютаба» и впервые стал чемпионом Серии C. АБС с ходу вернулся в Серию B, откуда вылетел год назад.

Покинули Серию C, став участниками Серии D 2011, клубы, занявшие последние места в своих предварительных группах: «Алекрин» (вернулся назад), «Жувентуде», «Гама», чемпион Серии D 2009) «Сан-Раймундо».

Серия D 
Четыре команды, вышедшие в полуфинал Серии D, обеспечили себе участие в Серии C на следующий сезон. Финальные игры состоялись 7 и 14 ноября. «Гурани Собрал» в первом матче в Манаусе сыграл вничью с «Америкой» (1:1), а дома разгромил соперника со счётом 4:1.

«Гуарани Собрал» стал вторым чемпионом Серии D в её истории.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Бразилии 2010 на Торсиде

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2010 году
Спорт в Бразилии в 2010 году